Пинкевич — фамилия:

 Пинкевич, Альберт Петрович (1883 (1884) — 1937) — советский педолог, организатор народного образования.
 Пинкевич, Игорь Константинович — российский предприниматель, основной владелец компании «Настюша».